Ба́тлер () — округ в США, штате Айова. На 2000 год численность населения составляла  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2009 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Аллисон.

История 

Округ Батлер был сформирован  года.

География 

Согласно данным Бюро переписи населения США площадь округа Батлер составляет 1503 км².

Основные шоссе 

  Автострада 3
  Автострада 14
  Автострада 57
  Автострада 188

Соседние округа 

 Флойд  (север)
 Бремер  (восток)
 Блэк-Хок  (юго-восток)
 Гранди  (юг)
 Франклин  (запад)
 Чикасо  (северо-восток)
 Серро-Гордо  (северо-запад)
 Хардин  (юго-запад)

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживало  жителей. Среди них 22,6 % составляли дети до 18 лет, 19,4 % люди возрастом более 65 лет. 50,1 % населения составляли женщины.

Национальный состав был следующим: 98,8 % белых, 0,1 % афроамериканцев, 0,1 % представителей коренных народов, 0,2 % азиатов, 1,0 % латиноамериканцев. 0,7 % населения являлись представителями двух или более рас.

Средний доход на душу населения в округе составлял $17036. 9,3 % населения имело доход ниже прожиточного минимума. Средний доход на домохозяйство составлял $47798.

Также 82,2 % взрослого населения имело законченное среднее образование, а 12,4 % имело высшее образование.

Примечания 

Округа Айовы